11×58 R se lahko nanaša na naboja:
 11×58 R Werndl (11 mm scharfe Patrone M.1877) - za puško Werndl-Holub M1877
 11×58 R Mannlicher (11 mm scharfe Patrone M.1886) - za puško Manliherico M1886